Lorsch steht für:
 Lorsch, eine Stadt im südhessischen Kreis Bergstraße (Deutschland)
 Kloster Lorsch, seit 1991 Weltkulturerbe der UNESCO
 Torhalle Lorsch, Torhalle des Klosters Lorsch

Lorsch ist der Familienname von:
 Bob Lorsch (* 1950), Unternehmer und Menschenfreund in Los Angeles
 Christian Gottfried Lorsch (1773–1830), Erster Bürgermeister von Nürnberg 
 Jay Lorsch (* 1932), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler
 Sandro von Lorsch (1919–1992), deutscher Maler des späten Expressionismus